Duni är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Antonio Duni
 Egidio Duni
 Elina Duni

Italienska efternamn